ASCE steht als Abkürzung für:

 Abuja Securities & Commodity Exchange
 American Society of Civil Engineers, der Berufsverband der Bauingenieure in den USA
 Association of Significant Cemeteries in Europe

ASCE